The Smuggler's Wife – cortometraggio del 1907 prodotto dalla Gaumont British Picture Corporation
The Smuggler's Wife – cortometraggio del 1914 diretto da Anthony O'Sullivan